Acestes ist der Familienname folgender Personen:

 Acestes, Gründer von Segesta auf Sizilien, siehe Aigestos
 Acestes (Märtyrer)